WOB steht für:

 Work Of Breathing, die benötigte Energie für die Atmung einer bestimmten Gasmenge
 Bahnhof Oderberg-Bralitz (DS100-Code)
 Bahnhof Anderson Regional Transportation Center (Amtrak-Bahnhofscode)
 World Of Broker, Strategiespiel
WOB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Wolfsburg

wob steht für:
 Wobe (ISO-639-3-Code), eine der Kru-Sprachen an der Elfenbeinküste

WOB